

Кіселево — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кіселево — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Киселево